Cognom
 (Heinrich Gustav) Adolf Engler (1844, Sagan  1930, Berlín), un botànic
 Henry Engler Golovchenko (* 1946, Paysandú), un metge uruguaià